Az 1966-67-es Divizia A, a 49. első osztályú bajnoki szezon volt Romániában. A bajnok a Rapid Bucureşti, a gólkirály Ion Oblemenco a  Universitatea Craiova játékosa lett 17 góllal.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Források 
http://www.rsssf.com/tablesr/roem67.html

Román labdarúgó-bajnokságok
román 1
román 1